SQG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sintang (Indonesia)